Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Andrzej Monwid Irzykowicz – polski urzędnik i poseł na Sejm
 Hieronim Irzykowicz – polski urzędnik i poseł na Sejm